Помещиков — фамилия.

 Помещиков, Владимир Васильевич (род. 1956) — советский футболист, российский футбольный тренер.
 Помещиков, Евгений Михайлович (1908—1979) — советский сценарист и педагог, лауреат Сталинской премии (1948).